Ильинский Погост — узловая железнодорожная станция Большого кольца Московской железной дороги в одноимённом селе городского округа Ликино-Дулёво Московской области. Входит в Московско-Горьковский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-8 Московской дирекции управления движением. По характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 4 классу.

Имеются две пассажирские платформы, обслуживающие 3 пути. Островная находится между главными путями I и II, боковая — с западной стороны у 3 пути, на ней же пост ЭЦ. Платформы не оборудована турникетами. Обе платформы имеют высокую часть: боковая в середине, островная от середины до южного конца. Северная часть у обеих платформ длинная, но заброшена.

Станция находится на участке Большого кольца Куровская — Воскресенск между Казанским и Рязанским направлениями МЖД. К югу от станции Большое кольцо разветвляется на два параллельных участка. Всего возможно движение в трёх направлениях:
 По кольцу на север: в сторону станций Куровская, Орехово-Зуево и далее
 По ветви кольца на юго-запад (основной ход кольца): через Берендино на Воскресенск и далее
 По ветви кольца на юго-восток (однопутный участок): через Егорьевск II на Воскресенск

Обслуживается электропоездами двух депо: депо Куровская (Казанского направления) и Домодедово (Павелецкого направления). Участок является одним из самых интенсивных по частоте движения электропоездов на Большом кольце, особенно в выходные дни.
 Поезда по кольцу — на север самая дальняя станция Куровская, на юг — Детково.
 «Прямые» поезда маршрута Москва-Пасс.-Казанская — Егорьевск II (две-три пары в сутки). Время движения от Казанского вокзала — около двух часов и двадцати минут.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания 

Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции и платформы городского округа Орехово-Зуево
Станции Большого кольца Московской железной дороги
Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 4 класса